Суринам может иметь следующие значения:

 Суринам — независимое государство в Южной Америке (с 1975).
 Суринам — составная часть Королевства Нидерландов (1954—1975).
 Суринам — колония Нидерландов (до 1954).
 Суринам — река в Суринаме.